Hühnerbiss steht für folgende Pflanzen:
 Taubenkropf (Großer Hühnerbiss)
 Quendel-Sandkraut (Kleiner Hühnerbiss)